Par amour est le titre de plusieurs œuvres :
Par amour (1987), album français de la chanteuse grecque Nana Mouskouri ;
Par amour (Into My Heart, 1998), film américain réalisé par Sean Smith et Anthony Stark ;
Par amour (2000), épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
Par amour (2003), téléfilm français réalisé par Alain Tasma ;
Par amour (2012), film français réalisé par Laurent Firode ;
Par amour (Per amor vostro, 2015), film franco-italien réalisé par Giuseppe M. Gaudino.